Hinchliffe ist der Familienname von:

 Dickon Hinchliffe (* 1967), britischer Musiker und Filmkomponist
 Ian Hinchliffe (* 1952), britischer Physiker